ESP steht für:
 E-Mail-Service-Provider, siehe E-Mail-Provider
 Einführung in die sozialistische Produktion, ein Schulfach in der DDR
 ESP Guitars, Hersteller von E-Gitarren und -Bässen
 España, den Staat Spanien nach ISO 3166
 España Peseta, eine ehemalige Währung in Spanien nach ISO 4217, siehe Peseta
 Europäische Schweinepest, siehe Klassische Schweinepest
 Europäisches Sprachenportfolio
 Extrasensory Perception, siehe Außersinnliche Wahrnehmung
 Ezilenlerin Sosyalist Partisi, eine kurdische Partei

Technik:
 Einfache Schutzplanke im Straßenbau, siehe Schutzplanke#Bauformen
 Electrical Submersible Pump, eine im Bohrloch versenkte Tiefpumpe
 Elektronischer Skip-Schutz bei CD-Playern
 Elektronisches Stabilitätsprogramm für Kraftfahrzeuge, siehe Fahrdynamikregelung
 Endless Strip Production zur Flachbanderzeugung von Stahl
 External Stowage Platform, Bauteile der Internationalen Raumstation (ISS)
 Electrostatic precipitators, siehe Elektrofilter

Informatik:
 EFI System Partition, siehe GUID Partition Table
 Encapsulating Security Payload, siehe IPsec#Encapsulating Security Payload (ESP)
 Event Stream Processing, siehe Ereignisgesteuerte Architektur
 Extended Stack Pointer, siehe Register (Computer)#Stapelregister

Kunst und Kultur:
 DJ ESP, ein US-amerikanischer DJ, siehe Woody McBride
 ESP-Disk, amerikanisches Independent-Label
 E.S.P. (Album), ein Album von Miles Davis
 E.S.P. (Bee-Gees-Album), ein Album von den Bee Gees

ES-P steht für:
 España Palencia, die spanische Provinz Palencia nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 SP
 Espe (Begriffsklärung)
 ESPI

Abkürzung